Pulung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pulung, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Pulung, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar